Conant kan som auktorsförkortning betyda:

 Roger Conant
 Norman Francis Conant

Robotskapade auktorsförkortningar